Памятник Николаю Копернику во Вроцлаве Нижнесилезское воеводство (Польша).

Автор — скульптор Леон Подсядлый. Открыт в 1974 году, в честь 500-летия великого астронома, математика, автора гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции.

Инициаторами создания памятника выступили члены Общества любителей Вроцлава и Общества любителей астрономии.

Статуя изготовлена ​​из искусственного камня в форме стилизованного силуэта Коперника с макетом гелиоцентрической системы мира, увенчанной бюстом астронома.

В 1977 году на памятнике была установлена ​​мемориальная доска с надписью: «Вроцлав Николаю Копернику 1473—1543 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Pomnik Mikołaja Kopernika

Здания и сооружения, построенные в 1974 году в Польше
Скульптуры 1974 года
Копернику
Вроцлав